Monte Muretto (876 m) – montagna tra la Val Noce e la Val Lemina
 Monte Muretto  (1.707 m) – montagna tra la Val Sangone e la Val Chisone
 Monte Muretto (2.282 m) – montagna del Gruppo dell'Orsiera